Die Frau ohne Schatten, uma ópera de Richard Strauss
Der Tanz Der Schatten
Schatten (filme)

Desambiguação